Первый Кубок ярмарок проходил в течение трёх сезонов с 1955 по 1958 год. Турнир начался с группового турнира в два круга (каждая команда играла с каждой дома и в гостях). Из-за правил, предусматривающих участие одной команды от каждого города, многие города собирали сборные, одна из них — сборная Лондона — попала в финал, где проиграла в двух матчах «Барселоне».

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ярмарок 1955/58 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок ярмарок 1955/58 на сайте Eurocups-uefa.ru

Футбол в Европе в 1955 году
Футбол в Европе в 1956 году
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году
Кубок ярмарок